Осада Кале может означать:
 Осада Кале (1346—1347)
 Осада Кале (1349/1350)
 Осада Кале (1436)
 Осада Кале (1558)
 Осада Кале (1596)
 Осада Кале (1940)
 Осада Кале (1944)